Perruche à collier est un nom vernaculaire qui est attribué plusieurs espèces de Psittacinae. C'est un nom générique utilisé pour nommer les Psittacula comme la Perruche Alexandre et la Perruche de Maurice appelée aussi perruche à collier de Maurice. Ce terme est aussi élément du nom normalisé de plusieurs sous espèces de Psittacula krameri et de Barnardius zonarius.

Liste des espèces 
Psittacula krameri
Perruche à collier-boréale alias de Neumann, Psittacula krameri borealis
Perruche à collier-africaine, Psittacula krameri krameri
Perruche à collier-indienne, Psittacula krameri manillensis
Perruche à collier-abyssinienne, Psittacula krameri parvirostris
Barnardius zonarius, la Perruche à collier jaune

Notes 

Nom d'oiseau ambigu

fa:طوطی کوچک اسکندر
ru:Ожереловый попугай Крамера